Mausil bezeichnet

Mosul, Stadt im Nordirak
Mausil (Liwa), Ort in der Liwa-Oase (Vereinigte Arabische Emirate)